Desa Cikujang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cikujang (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 107,62), Jawa Barat, 
 Desa Cikujang (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 106,90), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar